Ian White peut faire référence à :

  (1959-), professeur d'ingénierie d'Irlande du Nord
  (1970-), joueur de fléchettes anglais
  (1935-), footballeur écossais qui a joué pour Leicester City et Southampton dans les années 1950 et 1960
 Ian White (1984-), joueur canadien de hockey sur glace
 Ian White,  pour 2002
  (1945-), membre britannique du Parlement européen
  (1949-), chef d'entreprise australien

Voir aussi

  (1904–1997), ecclésiastique anglican
 Ian Whyte